

Lokalizacje

Austria 
 Wartberg an der Krems – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Kirchdorf an der Krems
 Wartberg ob der Aist – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt

Inne 
 Wartberg – pierwsza lokacja dzisiejszego Barczewa

Zobacz też 
 Warteberg
 Wartenberg
 Wartburg